Sargent (Nebraska), plaats in de Verenigde Staten
 Sargent County, county in de Amerikaanse staat North Dakota

 Personen
 Dick Sargent (1930-1994), Amerikaans acteur
 George Sargent (1882-1982), Engels golfer
 John Singer Sargent (1856-192), Amerikaans kunstschilder
 Malcolm Sargent (1895-1967), Brits dirigent en componist
 Pamela Sargent (1948), Amerikaans feministe en schrijver
 Sargent Shriver (1915-2011), Amerikaans politicus
 Thomas Sargent (1943), Amerikaans econoom
 Winthrop Sargent (1753-1820), Amerikaans politicus